«Майкл» () — американский художественный фильм, снятый в жанре комедийной мелодрамы, американским режиссёром Норой Эфрон в 1996 году. Премьера фильма в США состоялась 25 декабря 1996 года.

Сюжет 
Действие фильма происходит перед Рождеством. В таблоид National Mirror приходит письмо из глубинки Айовы, в котором написано, что в мотеле, принадлежащем одинокой пожилой женщине Пэнси Милбэнк, уже шесть месяцев живёт настоящий ангел с крыльями по имени Майкл. Один из репортёров Фрэнк Куинлен, будучи на грани увольнения, получает задание от главного редактора Малта привезти этого ангела в Чикаго. Вместе с ним едет «специалист по ангелам» Дороти Уинтерс (в жизни — дама, зарабатывающая выгуливанием собак для занятых хозяев) и Хью Дрискол, хозяин Спарки, пёсика талисмана газеты (у главного редактора была такая же собака в детстве). Трое героев приезжают в указанный мотель и там действительно знакомятся с неким Майклом.

Внешне он выглядит как мужчина лет под сорок: неопрятный, пьющий, сквернословящий и падкий до женщин. На спине у него имеются крылья. Постоялец мотеля сообщает репортерам, что является архангелом Михаилом и спустился с небес, внемля мольбам Пэнси защитить её от произвола властей. На просьбы показать чудо Майкл отнекивается, отвечая: «Это не мой профиль». Майкл, тем не менее, обладает некими сверхъестественными способностями, предугадывая дальнейшее развитие событий. Пэнси скоропостижно скончалась, когда готовила завтрак, и Майкл сам предлагает поехать в Чикаго. Четверка героев и собака отправляется в автомобильное путешествие. Из-за Майкла они попадают в приключения. В ближайшем городке Майкл соблазняет своим заводным танцем всех женщин в баре и устраивает грандиозную драку с их мужчинами. В путешествии между Фрэнком и Дороти возникают чувства и случается близость. Поблизости от Чикаго Спарки попадает под машину и умирает от полученных травм. Фрэнк заставляет ангела, наконец, явить чудо. Майкл воскрешает собаку, но ему становится плохо. Дороти признаётся, что её наняли на место Хью, которого главный редактор все равно собирался уволить. Фрэнк и Дороти ссорятся. У самого порога редакции в Сирс Тауэр ангел совсем слабеет, говорит, что ему пора назад на небо, ложится на землю и затихает. В редакции Фрэнк заявляет, что ангел был мошенником и ничего не вышло. Малт готов забыть об угрозе увольнения, но Фрэнк уходит сам.

Выйдя из редакции, Фрэнк неожиданно видит на улице фигуру, похожую на Майкла. Он пытается нагнать его и неожиданно сталкивается с Дороти. Они мирятся и признаются друг другу в любви. В финальной сцене Майкл разговаривает с Пэнси и после танцует с ней.

В ролях

Съёмочная группа 
 Авторы сценария — Нора Эфрон, Делия Эфрон, Питер Декстер, Джим Куинлан
 Режиссёр-постановщик — Нора Эфрон
 Оператор-постановщик — Джон Линдли
 Композитор — Рэнди Ньюман
 Редактор — Джеральдина Перони
 Художник-постановщик — Дэн Дэвис
 Костюм — Элизабет МакБрайд
 Исполнительные продюсеры — Делия Эфрон, Джонатан Д. Крэйн
 Продюсеры — Шон Дэниел, Нора Эфрон, Джеймс Джекс

Кассовые сборы 
Фильм стал хитом просмотров. Премьера состоялась в день рождества и принесла создателям $17 435 711 в первые выходные (на $3 400 000 долларов больше, чем выручил Джерри Магуайер за три недели предыдущих просмотров).
 
 В США: $95 318 203
 За границей: $24 400 000
 Во всём мире: $119 718 203

Отзывы 
Алекс Энлов: «„Майкл“ — это фильм о путешествии, пронизанном особой романтикой, которой так не хватает в нашем порочном обществе. <…> У Майкла есть надежда и миссия показать людям путь возрождения — любовь. Фильм „Майкл“ — это сатирическая проза о жизни и смерти».

Релизы 

В США впервые фильм был выпущен компанией Warner Home Video на VHS видеокассетах в 1996 году.

Также в США фильм выпускался компанией Warner Home Video на LD дисках.
На DVD дисках в США фильм впервые был выпущен компанией Warner Home Video в 1997 году.

В России фильм был выпущен компанией «ВидеоСервис» на лицензионных видеокассетах в 1997 году в переводе Юрия Сербина и на лицензионных DVD в начале 2000-х годов.

Примечания

Ссылки 
 Обзор и критика фильма Роджер Эберт

Фильмы США 1996 года
Кинокомедии 1996 года
Романтические комедийные фильмы 1990-х годов
Фильмы-драмы США
Романтические кинокомедии США
Чёрные комедии США
Фильмы о журналистах
Фильмы о собаках
Фильмы по сценариям Норы Эфрон
Фильмы Норы Эфрон
Фильмы с музыкой Рэнди Ньюмана